Качин — фамилия и топоним:

 Фамилия
 Качин, Герман Николаевич (1937—1996) — советский и российский актёр.
 Качин, Дмитрий Иванович (род. 1929) — советский партийный и государственный деятель, дипломат.
 Качин, Вячеслав Германович (род. 1964) — российский музыкант, композитор, актёр.

 Топонимы
 Качин (Волынская область) — село в Камень-Каширском районе Волынской области Украины.
 Качин (штат) — штат Мьянмы.

 Прочее
 Качин (ы) — тибето-бирманский народ, живущий в лесных горных районах на севере Мьянмы (в пределах Качинского и Шанского штатов).